Эрдинг:

 Эрдинг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Эрдинг — район в Германии. Центр района — город Эрдинг. Район входит в землю Бавария.